Velika nagrada Francije 1997 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 29. junija 1997.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:14,548
|
|-
! 2
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 1:14,749
| +0,201
|-
! 3
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 1:14,755
| +0,207
|-
! 4
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:14,800
| +0,252
|-
! 5
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:14,860
| +0,312
|-
! 6
| 14
|  Jarno Trulli
| Prost-Mugen-Honda
| 1:14,957
| +0,409
|-
! 7
| 8
|  Alexander Wurz
| Benetton-Renault
| 1:14,986
| +0,438
|-
! 8
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:15,228
| +0,680
|-
! 9
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:15,270
| +0,722
|-
! 10
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:15,339
| +0,791
|-
! 11
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 1:15,453
| +0,905
|-
! 12
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:15,876
| +1,328
|-
! 13
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 1:15,876
| +1,328
|-
! 14
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:16,018
| +1,470
|-
! 15
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:16,149
| +1,601
|-
! 16
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 1:16,536
| +1,988
|-
! 17
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 1:16,729
| +2,181
|-
! 18
| 19
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 1:16,941
| +2,393
|-
! 19
| 18
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 1:17,256
| +2,708
|-
! 20
| 17
|  Norberto Fontana
| Sauber-Petronas
| 1:17,538
| +2,990
|-
! 21
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 1:17,563
| +3,015
|-
! 22
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Hart
| 1:18,280
| +3,732
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 72
| 1:38:50,492
| 1
| 10
|-
! 2
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 72
| + 23,537 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 72
| + 1:14,801
| 5
| 4
|-
! 4
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 72
| + 1:21,784
| 4
| 3
|-
! 5
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 72
| + 1:22,735
| 8
| 2
|-
! 6
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 72
| + 1:29,871
| 3
| 1
|-
! 7
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 71
| Trčenje
| 9
|  
|-
! 8
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 71
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 9
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 71
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 10
| 14
|  Jarno Trulli
| Prost-Mugen-Honda
| 70
| +2 kroga
| 6
|  
|-
! 11
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 70
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 12
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 69
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 61
| El. sistem
| 19
|  
|-
! Ods
| 8
|  Alexander Wurz
| Benetton-Renault
| 60
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 58
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 17
|  Norberto Fontana
| Sauber-Petronas
| 40
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 36
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 33
| Zavore
| 15
|  
|-
! Ods
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 18
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 15
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 7
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Hart
| 5
| Motor
| 22
|  
|}

Formula 1 sezona 1997
1997